Lilla Sjön kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige 

Lilla sjö (Hästveda socken, Skåne), i Hässleholms kommun,  (14,4 ha)
Lilla sjö (Vittsjö socken, Skåne), i Hässleholms kommun,  (8,35 ha)
Lille sjö (Oderljunga socken, Skåne), sjö i Perstorps kommun, 
Lille sjö (Perstorps socken, Skåne), sjö i Perstorps kommun,  (19,5 ha)
Lille sjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 

Lille sjö, Småland, Ljungby kommun, 

Lilla sjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Lilla sjö (Öxnevalla socken, Västergötland), i Marks kommun, 
Lilla sjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun, 
Lilla sjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Lilla sjön, Dalarna, sjö i Säters kommun,

Georgien 
 Lilla sjön, Georgien (Patara tba), sjö i Kachetien

Se även
Lillesjön
Lillasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn